Die Abkürzung OOSE steht für:
 Object-Oriented Software Engineering, eine Analyse- und Entwurfsmethode von Ivar Jacobson für die objektorientierte Programmierung
 Object Oriented Simulation Environment

Abkürzung